Björneborg ist:
 der schwedische Name der finnischen Stadt Pori
 eine Ortschaft in der schwedischen Gemeinde Kristinehamn, siehe Björneborg (Schweden)